William Bradley se poate referi la 

 William Bradley (gigant), cel mai înalt britanic măsurat vreodată 
 William Bradley (fotbalist), britanic, jucător de fotbal 
 Bill Bradley, american, fost baschetbalist și senator al Statelor Unite de New Jersey 
 Bill Bradley (baseball), american, jucător al liniei de fund (baseman) de baseball din Major League Baseball (începutul secolului al 20-lea) 
 William Bradley (asasin), american, individ implicat în asasinarea lui Malcolm X 
 William Bradley (ofițer naval) (1758 – 1833), englez, ofițer naval în timpul primei colonizări a statului australian New South Wales 
 William Czar Bradley, politician american de la începutul secolului al 19-lea 
 William O'Connell Bradley, guvernator al statului Kentucky și senator al Statelor Unite ale Americii 
 William Bradley (columnist), american, ziarist columnist specializat în politică, webcaster, consultant și producător la Hollywood, fost consultant al Partidului Democrat 
 William Bradley (artist plastic), (1868 – 1962), ilustrator, desiner și tipograf american 
 William Bradley (romancier), scriitor texan de romane din categoria "mystery" 
 William M. ("Mitch") Bradley, inventator al Open Firmware 
 William Paul Bradley, american, preot adventist de ziua a șaptea, administrator

Vezi și 

 Bill Bradley (dezambiguizare)